Пауль Кирхгофф,  (17 августа 1900, Хёрсте, Халле, Вестфалия, Германия — 9 декабря 1972, Мехико) — немецко-мексиканский антрополог. Известность получил своими работами по определению культурно-исторического ареала Месоамерика (термин введён им же).

Биография 
Начал обучение по специальностям «протестантская теология» и «сравнительное религиоведение» в Берлинском университете, позднее перешёл в Фрейбургский университет. В середине 1920-х годов продолжил обучение в Лейпцигском университете по этнологии и психологии и окончил образование в 1927 году. Там же, в Лейпциге, он заинтересовался коренными народами Америки.

В начале 1920-х годов Кирхгофф был сторонником левого коммунизма и входил в Коммунистическую рабочую партию Германии. Как активный троцкист, Кирхгоф вынужден был покинуть Германию после прихода к власти нацистов. Он обосновался в Мексике, где быстро завоевал репутацию компетентного учёного и стал одним из основателей Национальной школы антропологии и истории в 1938 г., одновременно входя в небольшую леворадикальную организацию «Группа рабочих». Занимал различные должности в Национальном автономном университете в Мехико. После окончания Второй мировой войны иногда посещал ФРГ, но всегда отказывался от репатриации.

В изучении доколумбовых культур Кирхгофф ввёл в оборот названия двух соседних культурных регионов — Месоамерика, где были сконцентрированы крупнейшие цивилизации Центральной Америки, и Аридоамерика, где из-за неблагоприятных природных условий местные индейцы вели кочевой образ жизни и отставали в развитии от своих соседей.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

 *

Ссылки 
 Brief biography, Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE)

Антропологи Германии
Майянисты
Доктора философии
Антропологи Мексики
Левые коммунисты
Троцкисты Германии
Троцкисты Мексики
Члены Коммунистической рабочей партии Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в Мексику из Германии